Constantino Diógenes - general bizantino do 
 Constantino Diógenes (filho de Romano IV) - general bizantino e neto do anterior
 Constantino Diógenes (pretendente) - impostor pretendente ao trono bizantino

Desambiguações de antropônimos